Форрест Болдуин Лассо (; ) — американский футболист, защитник шведского «Сундсвалля».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Норт Каролина». На уровне колледжей выступал за «Уоффорд Терьерс». В феврале 2015 года начал профессиональную карьеру в «Чарлстон Бэттери», выступающим в Чемпионшипе ЮСЛ. Провёл в клубе три сезона, за время которых принял участие в 64 матчах и забил 10 мячей.

В ноябре 2017 года перешёл в «Цинциннати», подписав с клубом контракт, рассчитанный на один год. Первую игру за новый клуб провёл 18 марта 2018 года против своей бывшей команды — «Чарлстон Бэттери». По итогам сезона был признан лучшим защитником и попал в символическую сборную года. В 2019 году «Цинциннати» пополнил ряды MLS. Лассо дебютировал в турнире 24 марта того же года матчем против «Нью-Инглэнд Революшн». Сыграв пять матчей, отправился на правах аренды в «Нэшвилл», где провёл остаток сезона.

17 декабря 2019 года подписал контракт с «Тампа-Бэй Раудис», выступающим в Чемпионшипе ЮСЛ. За два года вместе с командой стал победителем Восточной конференции и сыграл в финале турнира, где уступил «Ориндж Каунти», а также дважды признавался лучшим защитником года.

11 января 2022 года перебрался в Швецию, подписав трёхлетний контракт с новичком Алльсвенскана «Сундсваллем». Первую игру за шведский клуб провёл 19 февраля в матче группового этапа кубка страны с «Эльфсборгом», появившись на поле в середине второго тайма вместо Антона Эрикссона. 3 апреля во встрече первого тура с «Сириусом» Лассо дебютировал в чемпионате Швеции.

Достижения

Командные 
Тампа-Бэй Раудис:
 Финалист плей-офф Чемпионшипа ЮСЛ: 2021

Индивидуальные 
 Лучший защитник года в Чемпионшипе ЮСЛ: 2018, 2020, 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты США
Игроки ФК «Чарлстон Бэттери»
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК «Нэшвилл» (2016—2019)
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»
Игроки ФК «Сундсвалль»